Платунов — фамилия. Известные носители:
 Платунов, Александр Владимирович (род. 1958) — театровед, педагог, кандидат искусствоведения.
 Платунов, Александр Николаевич (род. 1997) — российский баскетболист.
 Платунов, Дмитрий Юрьевич (род. 1969) — российский дзюдоист и сумоист.
 Платунов, Михаил Георгиевич (1887—1972) — российский советский живописец, график и педагог.
 Платунов, Сергей Дмитриевич (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник клуба «Балканы».